Кро́ос () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Кроос, Тони (род. 1990) — немецкий футболист, игрок «Реала» и сборной Германии.
 Кроос, Феликс (род. 1991) — немецкий футболист, игрок «Вердера».